WaWi bezeichnet:

 ein Warenwirtschaftssystem
 ein Biergarten bei München, siehe Waldwirtschaft (Pullach)
 ein Süßwarenhersteller WAWI-Schokolade

WAWI